Gergow ist der Familienname folgender Personen:

 Krassimir Gergow (* 1961), bulgarischer Unternehmer
 Nikolai Gergow (* 1978), bulgarischer Ringer